Oficiálně Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Vznik této školy se datuje již od roku 1851, kdy byla zřízena jako Německá gremiální obchodní škola.

Historie 
Ekonomické a obchodní školství v Opavě existuje již od roku 1851, kdy byla zřízena Německá gremiální obchodní škola, která existovala jako samostatný ústav 43 let. Roku 1894 byla přejmenována na Slezskou obchodní školu. Vyučovacím jazykem však zůstala němčina. Od roku 1912 se vyučovalo česky a v roce 1920 vznikla Česká obchodní škola, jejíž rozvoj byl však přerušen okupací. 

Už před 2. světovou válkou plnila škola významnou vzdělávací funkci. Po roce 1945 se vystřídaly další názvy školy: hospodářská družstevní, střední ekonomická. Od roku 1990 se škola jmenovala Obchodní akademie a Obchodní škola, od roku 1996 Obchodní akademie a od roku 2000 nese název Obchodní akademie a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež. 

V roce 1979 byla dokončena přístavba školy se šesti učebnami a v roce 1981 byla uvedena do provozu tělocvična, posléze vybudováno fitcentrum , dále bylo vyasfaltováno hřiště na školním dvoře. Dalšími investičními akcemi bylo zřízení bezbariérového přístupu do budovy včetně šikmé schodišťové plošiny a celková rekonstrukce plynové kotelny. 

Po roce 1989 byla zahájena postupná modernizace technického vybavení školy, jíž prošly všechny odborné učebny. Výrazné úpravy byly provedeny ve školní jídelně, byl otevřen bufet a studentský klub. Od roku 2003 i pro veřejnost funguje MEIS (Místní evropské informační středisko).

Charakteristika školy 
Na OA Opava pracuje zhruba 69 pedagogů. Současným ředitelem školy je Ing. Petr Kyjovský.

Reference

Externí odkazy 
 www.oa-opava.cz – Webové stránky OA Opava a SOŠL

Opava
Střední školy v Opavě
Školy založené roku 1851